Колпинка — реки в России:

 Колпинка — река в Новгородской области.
 Колпинка (приток Пчёвжи) — река в Новгородской и Ленинградской областях.
 Колпинка (приток Шарьи) (Ближняя Колпинка) — река в Новгородской и Ленинградской областях.

См. также 
 Колпина
 Колпино (значения)